Bethel (Delaware)  naselje
 Bethel Island (Kalifornija), otok
 Bethel (Angvila), naselje